L'Arlésienne (Gauguin), tekening van Paul Gauguin
L'Arlésienne (Van Gogh), reeks van zes schilderijen van Vincent van Gogh
L'Arlésienne (Daudet), verhaal en toneelstuk van Alphonse Daudet
L'Arlésienne (Bizet), compositie van Georges Bizet
L’Arlesiana, opera van Francesco Cilea
L'Arlésienne (film), film uit 1930.